Ма́русев — русская фамилия.

Известные носители 
 Марусев, Иван Тимофеевич (1936—2014) — советский капитан речного флота, Герой Социалистического Труда.
 Марусев, Олег Фёдорович (1944—2021) — российский актёр, режиссёр, телеведущий.

Марусева 
 Марусева, Наталья Ивановна (1923—?) — организатор колхозного производства, Герой Социалистического Труда (1971).